Марко Бранка (; родился 6 января 1965 года в городе Гросетто, Италия) — итальянский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за клубы «Интернационале» и «Удинезе». Участник Олимпийских игр 1996 года в Атланте. Двукратный обладатель Кубка УЕФА 1995 и 1998 годов.

Клубная карьера 
Бранка — воспитанник клуба «Кальяри». В 1984 году он дебютировал за команду, которая к тому времени вылетела в Серию B. Несмотря на то, что Марко имел почти постоянное место в основе, он забивал крайне мало для нападающего. В 1986 году Бранка перешёл в «Удинезе». В дебютном сезоне в Серии A, он отличился всего два раза. В 1987 году Марко перешёл в «Сампдорию» и затем в течение трёх лет ещё дважды успел сменить «дорию» на «Удинезе». Бранка был членом знаменитого состава «Сампдории», во главе с Роберто Манчини и Джанлукой Виалли, который стал чемпионом и обладателем Кубка Италии.

В 1991 году Марко сезон отыграл за «Фиорентину», а затем в третий раз вернулся в «Удинезе». За два года он забил 22 мяча в 54 матчах и получил приглашение в «Парму». С новым клубом Бранка выиграл Кубок УЕФА, хотя в итальянском финале против «Ювентуса» остался на скамейке запасных. В 1995 году с шестью голами Марко стал лучшим бомбардиром «Пармы» в Кубке Италии.

Летом того же года нападающего выкупила «Рома». В новой команде Бранка не мог пробиться в основу и в начале 1996 года перешёл в миланский «Интер». В первом сезоне он забил 17 мечей став одним из лучших бомбардиров команды. В 1998 году Бранка стал двукратным обладателем Кубка УЕФА, но как и в первый раз в финале участия не принял. В том же году Марко решил попробовать свои силы за пределами Италии и перешёл в английский «Мидлсбро». В своём дебютном матче против «Сандерленда» он сделал «дубль», а в поединке против «Бери» хет-трик. Бранка помог клубу выйти в Премьер-лигу. В 1999 году Марко принял приглашение швейцарского «Люцерна», сыграв сезон в Суперлиге. В 2000 году он вернулся на родину, где через год завершил карьеру в клубе «Монца».

Международная карьера 
В 1996 году в составе сборной Италии Бранка принял участие в Олимпийских играх в Атланте. На турнире он сыграл в матчах группового этапа против команд Мексики, Южной Кореи и Ганы. В поединках против ганцев и корейцев Марко сделал два «дубля».

Голы за олимпийскую сборную Италии

Достижения 
Командные

 «Сампдория»
 Чемпионат Италии по футболу — 1990/1991
 Обладатель Кубка Италии — 1987/1988

 «Парма»
 Обладатель Кубка УЕФА — 1994/1995

 «Интер»
 Обладатель Кубка УЕФА — 1997/1998

Примечания

Ссылки 
 Playing career
 

Футболисты Италии
Футболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Игроки олимпийской сборной Италии по футболу
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Рома»
Игроки ФК «Удинезе»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Фиорентина»
Игроки ФК «Монца»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Кальяри»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Люцерн»